Mnichówka – część miejscowości Witów, polana w Orawicko-Witowskich Wierchach
 mnichówka – rodzaj rośliny z rodziny malpigiowatych

Linki zewnętrzne